Григореску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Григореску, Еремия (1863—1919) — румынский генерал-лейтенант, военный министр Румынии.
 Григореску, Йоан (1930—2011) — румынский писатель, журналист и сценарист.
 Григореску, Клаудия (род. 1968) — румынская фехтовальщица-рапиристка.
 Григореску, Николае (1838—1907) — крупнейший румынский художник.